Il doppio  del Fergana Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Konstantin Kravčuk e Łukasz Kubot erano i detentori del titolo, ma Kubot non ha partecipato e Kravchuk ha fatto coppia con Lukáš Lacko, ma ha perso nei quarti di finale contro Pavel Chekhov e Aleksej Kedrjuk.

Chekhov e Kedryuk hanno battuto in finale Pierre-Ludovic Duclos e Aisam-ul-Haq Qureshi 4–6, 6–3, [10–5].

Teste di serie 

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (quarti di finale)
 Pierre-Ludovic Duclos /  Aisam-ul-Haq Qureshi (finale)

 Evgenij Kirillov /  Aleksandr Kudrjavcev (semifinali) 
 Pavel Chekhov /  Aleksej Kedrjuk (campioni)

Tabellone

Note 
 

Fergana Challenger 2009